Barmaleus dentatus (лат., буквально: Бармалей зубастый) — вид вымерших насекомых из семейства Protembiidae отряда Cnemidolestodea, единственный представитель рода Barmaleus. Ранее род сближали с гриллоблатидами (тараканосверчками).

Описание 
Мелкие насекомые (длина менее 1 см). Голова крупная, поперечная. Пронотум трапециевидный (суживается кпереди). Длина тела 7,8 мм, длина переднего крыла 6,1 мм, заднего крыла 4,5 мм. Ископаемые останки в виде отпечатков были найдены в Пермском крае (57,0° N; 57,7° E). Возраст находки — пермский период (кунгурский век).

История изучения 
Новокшонов, описавший новые вид и род Barmaleus dentatus в 1997 году, поместил их в семейство Tillyardembiidae гриллоблатид. Затем род перенесли в семейство Sylvardembiidae, которое с 2011 года синонимизировали с семейством Protembiidae (отряд Cnemidolestodea, Polyneoptera).

 Семейство Protembiidae [syn. Sylvardembiidae]
 Род

См. также 
 Aibolitus medicinus

Примечания

Литература 
 Новокшонов В. Г. Новый Бармалей из верхней перми Архангельской области (Insecta; Gryllobattida: Tillyardembiidae) // Вестн. Перм. ун-та. Сер. биол. — 1997. — Вып. 3. — С. 202—205.
 Aristov D. S. 2014. Classification of the order Cnemidolestida (Insecta; Perlidea) with description of new taxa. Far Eastern Entomologist 277: 1—46.

Ссылки 
 †Barmaleus dentatus Novokshonov, 1997. polyneoptera.speciesfile.org.

Cnemidolestodea
†
Насекомые пермского периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 1997 году